Восточное нагари, бенгальское письмо, ассамское письмо, бенгальско-ассамское письмо или письмо пурби — письменная система, использующаяся в бенгальском и ассамском языках. Помимо этих двух языков, письмо на протяжении всей истории использовалось в качестве письменной системы и для некоторых других языков, таких как бишнуприя-манипури, мейтей манипури и кокборок. Многие другие языки, такие как кхаси, бодо, карби, мисинг и т. д. также использовали это письмо в прошлом. Современный силхетский язык часто записывается с использованием этого письма. Восточное нагари является пятой наиболее широко используемой системой письма в мире.

Письмо

Гласные

Согласные

Числительные

Восточное нагари в Юникоде 

Блок в стандарте кодирования символов Юникод для восточного нагари называется «бенгали» () и имеет ранг U+0980—U+09FF.

Литература

Ссылки 
 The Hindu — Scripting a solution

Индийское письмо
Абугиды